Jonathan Cristian Silva (ur. 1994) – piłkarz argentyński
 Jonathan Henrique Silva (ur. 1991) – lekkoatleta brazylijski, trójskoczek